Turbinellidae är en familj av snäckor. Turbinellidae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Turbinellidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Turbinellidae